2639 Planman, asteroide della fascia principale
 Tuomas Planman, tastierista finlandese